Eastville (Georgie)
 Eastville (Virginie)